Ansgarskyrkan kan syfta på:

Ansgarskyrkan, Eskilstuna
Ansgarskyrkan, Lidingö
Ansgarskyrkan, Linköping
Ansgarskyrkan, Sävedalen
Ansgarskyrkan, Västerås

Se även
 Ansgarskapellet